Przytullen ist ein deutscher Ortsname:
 Przytullen, 1938 bis 1945 Kleinkutten, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Przytuły (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Przytullen, 1927 bis 1945 Seefrieden, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Przytuły (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Przytullen, 1938 bis 1945 Siebenbergen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Przytuły (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Przytullen, 1938 bis 1945 Steinhöhe, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Przytuły (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen